

Geografia 
 Beni Amrane – comune dell'Algeria nella provincia di Boumerdès
 Oulad Amrane – comune rurale del Marocco nella provincia di Sidi Bennour
 Sidi Amrane – comune dell'Algeria nella provincia di El Oued

Persone 
 Mohand Idir Ait Amrane – poeta e militante nazionalista algerino